IHF Emerging Nations Handball Championship 2017 var den anden udgave af IHF Emerging Nations Championship og blev afholdt i Bulgarien, arrangeret af International Handball Federation. Turneringen blev holdt i to byer, Gabrovo og Veliko Tarnovo, fra 12 til 18. juni 2017.

I alt 16 lande deltog i turneringen, af hvilke 15 er europæiske. Blandt de deltagende lande er det kun Kina, der er udenfor Europa.

Færøerne vandt turneringen for anden gang.

Deltagende hold

1 Fed skrift viser mesteren for det år. Kursiv viser værten.

Slutspil

Oversigt over 9. – 16. plads

Kvartfinaler

Semifinaler

Finalen

Placeringer

Referencer 

Håndboldturneringer
Håndbold i 2017